Ribe Kommune i Ribe Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 blev den indlemmet i 
Esbjerg Kommune sammen med Bramming Kommune.

Tidligere kommuner 
Ribe havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. 13 sognekommuner blev lagt sammen med Ribe købstad til Ribe Kommune:

Sogne 
Ribe Kommune bestod af følgende sogne:
 Farup Sogn (Ribe Herred)
 Hjortlund Sogn (Ribe Herred)
 Hviding Sogn (Hviding Herred)
 Jernved Sogn (Gørding Herred)
 Kalvslund Sogn (Ribe Herred)
 Mandø Sogn (Ribe Herred)
 Obbekær Sogn (Ribe Herred)
 Sankt Katharine Sogn (Ribe Herred)
 Ribe Domsogn (Ribe Herred)
 Roager Sogn (Hviding Herred)
 Seem Sogn (Ribe Herred)
 Spandet Sogn (Hviding Herred)
 Vester Vedsted Sogn (Ribe Herred)
 Vilslev Sogn (Gørding Herred)

Mandatfordeling

Valg og Mandatfordeling

Borgmestre

Rådhus 
Ribes gamle rådhus på Von Støckens Plads 1 er Danmarks ældste. Det er opført før 1496 og anvendt som rådhus siden 1708. Indtil 2007 blev der holdt byrådsmøder her.

Noter 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Esbjerg Kommune